Євтух Микола Борисович
 Євтух Володимир Борисович